Gerhard von Kügelgen (1772 — 1820) - pintor alemão.
 Karl von Kügelgen (1772 — 1832) - pintor alemão.
 11313 Kügelgen - asteroide.

Sobrenomes da língua alemã